

Legături externe
Roman castra from Romania - Google Maps / Earth

Vezi și 
Castrul roman Praetorium (Mehadia)
Listă de castre romane din România

Note

Castre romane din România
Dacia romană